Bindung bezeichnet:
 Binden (Kochen), das Eindicken von Flüssigkeiten beim Kochen
 Legato, in der Musik das berührende Ablösen des einen Tones von einem anderen
 Skibindung, die Befestigung des Skis am Fuß
 Tourenbindung, Skibindung für den Tourenski
 Snowboard-Bindung, die Befestigung des Fußes am Board
 Bindung (Weben), in der Weberei die Verbindung von Kett- und Schussfäden eines Gewebes, siehe Bindungslehre
 in der Buchherstellung die Bindung beim Buch, siehe Buchbinden

Chemie:
 Chemische Bindung, eine Form der mikrophysikalischen Zusammenfügung zweier chemischer Stoffe
 Atombindung, eine Form der mikrophysikalischen Zusammenfügung zweier chemischer Stoffe
 metallische Bindung (auch Metallbindung), die chemische Bindung, wie sie bei Metallen und in Legierungen vorliegt.
 Ionische Bindung (auch Ionenbindung, heteropolare Bindung oder elektrovalente Bindung), eine chemische Bindung, die auf der elektrostatischen Anziehung positiv und negativ geladener Ionen basiert

Psychologie:
 die emotionale Bindung an Personen, siehe Bindungstheorie
 in der Pädagogik die Beziehung eines Kindes zu seinen Eltern oder anderen beständigen Bezugspersonen, siehe Eltern-Kind-Beziehung
 Bindung (Graphologie), die Verbindungsweise von Buchstaben in der Handschrift

Naturwissenschaften, weitere:
 einen allgemeinen Bindungszustand in der Physik
 Bindungsenergie in der Physik
 Bindung (Statistik), in der Statistik die Gleichheit der Ränge zweier Beobachtungen
 in der Statistik die Zusammenfassung von Merkmalen (Gruppenbildung)
 in der Informatik die Zuweisung von Aufgaben an eine bestimmte Instanz einer Ressource
 Bindung (Hund), in der Kynologie einen Aspekt der Beziehung zwischen Hund und Mensch

Siehe auch:

 Binden (Begriffsklärung)
 Verbindung (Begriffsklärung)
 Bending